De Rally van Portugal 2009, formeel 43º Vodafone Rally de Portugal, was de 43e editie van de Rally van Portugal en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2009. Het was de 458e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Almancil.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Portugal
Rally van Portugal